Семак — дитина, народжена по семи місяцях;
Семак — три з половиною гроша

 Семак Дмитро Григорович — український науковець, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1989).
 Семак Ігор Миколайович — український скульптор.
 Семак Матвій — поручник УПА, командир сотні «Рисі».
 Семак Микола Павлович (1919—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Семак Олександр Володимирович (1966) — радянський і російський хокеїст, чемпіон світу (1990).
 Семак Павло Іванович (1913—1961) — Герой Радянського Союзу.
 Семак Петро Михайлович (1960) — актор театру, Заслужений артист Росії.
 Семак Сергій Богданович (1976) — російський футболіст і тренер.

Див. також 
 Семака